Арузиан Мессий (, или Месс, Messus) — древнеримский грамматик IV века.

От него сохранилась небольшое сочинение на латинском языке «Примеры выражений» (Exempla Elocutionum), посвящённое Олибрию и Пробину, консулам 395 года. До 1815 года приписывалось Марку Корнелию Фронтону. Оно содержит алфавитный список, преимущественно глаголов, допускающих более чем одну конструкцию, с примерами из четырёх писателей для каждого: из Вергилия, Саллюстия, Теренция и Цицерона. Кассиодор, единственный автор, упоминающий Арузиана, называет его сочинение «квадригой» (quadriga), то есть повозкой, запряжённой четвёркой лошадей.

Литература 

 Heinrich Keil, Grammatici Latini, vii.
 WHD Suringar, Historia Critica Scholiastarum Latinorum (1834—1835)
 Van der Hoeven, Specimen Literarium (1845)

Персоналии по алфавиту
Филологи Древнего Рима